Real Girl (album), voor het debuutalbum van Mutya Buena.
 Real Girl (single), voor de single afkomstig van dat album.